Примера Уругвая по футболу 1982 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 26 туров. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1982 (Насьональ и Уондерерс) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1983, а также его победитель 1982 года (Пеньяроль).

Таблица

Матчи за право остаться в лиге 

За 1-е место
Ливерпуль — Феникс 2:0

«Ливерпуль» всё равно выбыл, а остальные остались во Втором дивизионе, потому что Примеру решили сократить до 13 клубов.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1982
Футбол в Южной Америке в 1982 году
1980-е годы в Уругвае